Condado de Tuolumne
Rio Tuolumne
Tuolumne Meadows
Tuolumne City
Tuolumne Grove
Desambiguação